1349 , nombre
 1349 , année du calendrier julien
 -1349 , année du calendrier julien

 1349, un groupe norvégien de black metal
 (1349) Bechuana, un astéroïde

Homonymie de nombre